Kawartha Lakes kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Kawartha Lakes (sjöar), Ontario, 
 Kawartha Lakes (kommun), Ontario, 

Robotskapade Kanadaförgreningar